Dolce – uno dei cinque gusti fondamentali
 Dolce – alimento con componente rilevante di zucchero o simili, servito spesso alla fine del pasto come dessert
 Dolce – comune della Repubblica Ceca
 Dolce – album di Aiko Kayō del 2006
 Dolce – nome proprio di persona italiano maschile e femminile
 Dolce – simbolo araldico

Persone
Nome
 Dolce di Barcellona (1160-1198) – principessa aragonese che fu regina consorte di Portogallo, dal 1185 al 1198
 Dolce I di León (ca. 1195-1245) – regina de jure di León assieme alla sorella Sancha II nel 1230
 Dolce I di Provenza (ca. 1090 – ca. 1129) – contessa di Provenza e Gévaudan, dal 1112
 Dolce II di Provenza (ca. 1163-1172) – contessa di Provenza, tra il 1166 e il 1168
Cognome
 Domenico Dolce – stilista italiano, cofondatore della casa di moda Dolce & Gabbana
 Joe Dolce – cantautore, scrittore e poeta statunitense
 Ludovico Dolce – scrittore e grammatico italiano